Štitáre, Slowaakse gemeente in de regio Nitra

 Štitare (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Štitare (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar